Мёбиус — может означать:
 Мёбиус (, упрощённая для написания форма: Moebius) — нижненемецкая фамилия. Известные носители:
 Мёбиус, Август Фердинанд (1790—1868) — немецкий математик и астроном-теоретик. С его именем связаны следующие термины:
 лента Мёбиуса (лист Мёбиуса)
 лестница Мёбиуса
 преобразование Мёбиуса
 резистор Мёбиуса
 функция Мёбиуса
 Мёбиус, Дитер (1944—2015) — немецкий музыкант, сделавший вклад в экспериментальную музыку и краут-рок (группы «Cluster» и «Harmonia»)
 Мёбиус, Карл Август (1825—1908) — немецкий зоолог, гидробиолог и эколог.
 Мёбиус, Пауль Юлиус (1853—1907) — немецкий психиатр, невропатолог и клиницист, внук А. Ф. Мёбиуса.
 Мёбиус, Теодор (1821—1890) — немецкий филолог, германист.
 Мёбиус, Ральф Христиан (более известен как Рио Райзер; 1950—1996) — немецкий политически и социально активный рок-музыкант и музыкальный продюсер.
 Мёбиус, Штефан (род. 1973) — немецкий социолог.
 Мёбиус, Юстин (род. 1997) — немецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Мёбиус — псевдоним Жана Жиро (1938—2012) — французского художника, автора комиксов.
 

 «Лист Мёбиуса» — короткометражный художественный телевизионный фильм Свердловской киностудии 1988 года.

См. также